Mafra (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Lissabon
 Mafra (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 CD Mafra, een voetbalclub uit Mafra (Portugal)